

Верх-Комишенка — село, Зоринський район, Алтайський край
 Верх-Комишенка — село, Краснощоковський район, Алтайський край